Sarnecki ist der Familienname der folgenden Personen:

 Jerzy Sarnecki (* 1947), schwedischer Kriminologe
 Rafał Sarnecki (* 1990), polnischer Radfahrer
 Rafał Sarnecki (Musiker) (* 1982), polnischer Jazzmusiker